Németország
Tannenberg, település Szászország tartományban

 Lengyelország
Tannenberg, Stębark lengyel falu német neve

Egyéb
Tannenberg (videójáték)